Merk
Bertin (motorfiets), historisch merk van motorfietsen
Bertin (wielerploeg), wielerploeg

Personen met de achternaam Bertin
Brenda Bertin, Vlaams actrice
Charles Bertin, Belgisch schrijver
Eddy C. Bertin, Belgisch schrijver
Jules Bertin, Frans beeldhouwer
Yvon Bertin, Frans wielrenner